La deuxième saison de The Best : Le Meilleur Artiste, émission française de téléréalité et de divertissement, est diffusée sur TF1 du  au .

Elle a été remportée par Rémi Martin.

Jury 
Le jury de la seconde saison est composé de quatre personnalités du spectacle :
 Cynthia Akanga, directrice artistique, chorégraphe et metteur en scène, notamment pour Le Cirque du Soleil
 Alessandra Martines, actrice et danseuse franco-italienne
 Arturo Brachetti, artiste italien
 Sébastien Stella, metteur en scène et chorégraphe français

Déroulement 
Les notes données par le quatuor de jurés et le public ont été abandonnés au profit d'une simple question : « Le candidat peut-il s'installer dans le fauteuil de The Best ? ». Plutôt qu'obtenir une note toujours supérieure au précédent candidat, les divers artistes de cette saison 2 n'ont qu'à obtenir 3 "oui" de la part des jurés et du public pour s'installer dans le gros fauteuil rouge. Un système plus simple mais qui ne permet plus d'entretenir le même suspense qu'avec les notes. À la fin de la soirée, le dernier artiste à occuper le fauteuil du Meilleur Artiste est automatiquement qualifié pour la finale.

À l'issue des épreuves qualificatives, les 4 membres du jury possèdent chacun 1 joker « le ticket » et peuvent donc sauver 4 artistes. Le public décerne également un ticket pour la finale à l'artiste qui aura obtenu le plus haut pourcentage sur les épisodes de sélection. Le jour de la finale, 10 artistes s'affronteront pour remporter l'émission et ainsi repartir avec les .

Émissions

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Émission du  

Légende

Finale 

La finale de The Best : Le Meilleur Artiste se déroule le  à partir de 20h55 sur TF1. Durant cette émission, les 5 gagnants des qualifications, plus cinq coups de cœur choisis par le jury et le public (4 + 1), s'affrontent lors de la phase finale.

Légende

Audiences 

Légende

Notes

Références 

Émission diffusée sur TF1
Émission de télévision produite en France
Beat The Best
Best